Kobiór (plaats), plaats in Polen
 Kobiór (gemeente), gemeente in Polen